Соревнования в спринте по велоспорту среди женщин на летних Олимпийских играх 2012 прошли с 5 по 7 августа. Приняли участие 18 спортсменов из 18 стран.

Призёры

Соревнование

Квалификация

Первый раунд

Перезаезды

Второй раунд

Перезаезды

За 9-12-е места

Четвертьфинал

За 5-8-е места

Полуфинал

За 3-е место

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте МОК

Велоспорт на летних Олимпийских играх 2012